Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Malaysian Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Tímea Babosová a Čan Chao-čching, jehož členky nestartovaly společně. Babosová se soutěže nezúčastnila a Čanová nastoupila do paralelně probíhajícího Monterrey Open 2015, kde vypadla v úvodním kole.

Vítězem čtyřhry se překvapivě stal čínský nenasazený pár Liang Čchen a Wang Ja-fan, který ve finále zdolal ukrajinské turnajové trojky Julii Bejgelzimerovou s Olgou Savčukovou výsledkem 4–6, 6–3 a [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  Darija Juraková /  Klára Koukalová (semifinále)
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (1. kolo)
  Julia Bejgelzimerová /  Olga Savčuková (finále)
  Sü I-fan /  Čang Kchaj-lin (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Malaysian Open
WTA Tour 2015
Sport v Malajsii v roce 2015